Burkard steht für:

 ein männlicher Vorname, siehe Burkhard (Vorname) #Bekannte Namensträger

Burkard ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Cristiani Burkard (* 1947), Präsident von El Salvador
 Anton Burkard (1809–1861), Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Christoph Burkard (* 1983), deutscher Schwimmer
 Dominik Burkard (* 1967), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Elena Burkard (* 1992), deutsche Leichtathletin
 Erwin Burkard (1920–2010), deutscher Politiker (CDU)
 Flurin Burkard (* 1987), Schweizer Politiker (SP)
 Franz-Peter Burkard (* 1958), deutscher Religionswissenschaftler
 Gert Burkard (1939–2004), deutscher Filmschauspieler
 Günter Burkard (* 1944), deutscher Ägyptologe
 Heinrich Burkard (1888–1950), deutscher Musiker
 Helmut Burkard (* 1947), österreichischer Generalvikar
 Joachim Burkard (* 1967), deutscher Pastoraltheologe
 Katja Burkard (* 1965), deutsche Fernsehmoderatorin
 Konstanze Burkard, deutsche Regisseurin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin
 Otto Burkard (1908–2015), österreichischer Geophysiker
 Rainer Burkard (* 1943), österreichischer Mathematiker
 Robert Burkard (1922–1992), US-amerikanischer Fußballspieler
 Roman Burkard (* 1940), Schweizer Sportschütze
 Thorsten Burkard (* 1967), deutscher Altphilologe
 Urs Burkard (* 1942), Schweizer Architekt, siehe Adrian Meyer
 William Burkhard (1896–1992), Schweizer Schriftsteller und Parteigründer

Siehe auch:
 Burchard, Burchart
 Burckardt, Burckhard, Burckhardt
 Burgard, Burghard, Burghardt, Burghart
 Burkardt, Burkart, Burkhard, Burkhardt, Burkhart
 St. Burkhard, St. Burkard